Laskowicze (gmina w powiecie bobrujskim)
 Laskowicze (gmina w powiecie mozyrskim)
 Laskowicze (rejon oktiabrski)